Black Cap Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Cap Mountain (Alaska)
 Black Cap Mountain (Hancock County, Maine)
 Black Cap Mountain (Piscataquis County, Maine)
 Black Cap Mountain (Utah)

Siehe auch:
 Blackcap Mountain
 Black Cap
 Black Cat Mountain